Psychoterror ist:
 ein Synonym für Mobbing
 Psychoterror (Album), Album und ein Lied der Wiener Punkrockband Drahdiwaberl (1981)
 Psychoterror (Flaze-Album), Album des Rappers Flaze (2007)
 eine Episode der deutschen Kriminalserie Adelheid und ihre Mörder, siehe Adelheid und ihre Mörder/Episodenliste#Staffel 3 (2000)